Kepler 298 d — экзопланета у звезды Kepler-298 в созвездии Дракона. Находится на расстоянии 347 парсек от Солнца.

Kepler 298 d была открыта в 2014 году. Предполагалось, что эта экзопланета обращается вокруг материнской звезды внутри её зоны обитаемости по аналогии с Тау Кита e. Был расчёт на то, что Kepler 298 d будет землеподобной планетой, но дальнейшие исследования показали, что её атмосфера набирает +2,11 на шкале HZA, а это означает, что она может быть планетой океанского типа с толстой атмосферой, подобной атмосфере газовых гигантов. Возможно также, что экзопланета является супер-Венерой.

Сравнение с Землёй

Примечания

Ссылки 
 Kepler-298, KOI-1430, KIC 11176127

Экзопланеты по алфавиту
Экзопланеты, открытые в 2014 году
Суперземли в зоне обитаемости